Norashen, comune armeno della provincia di Ararat
Norashen, comune armeno nel raion di Aparan, nella provincia di Shirak
Norashen, comune armeno nella provincia di Aragatsotn
Shoghakn, ex comune armeno della provincia di Aragatsotn, fino al 2006 conosciuto come Norashen
Norashen, comune armeno della provincia di Gegharkunik
Norashen, comune armeno della provincia di Lori
Norashen, comune armeno della provincia di Tavush
Norashen, comune azero della provincia di Nakhchivan
Norashen, comune azero della provincia di Khojavend
Norashen, comune della repubblica di Artsakh, regione di Hadrowt'